La selección de rugby 7 de Papúa Nueva Guinea es el equipo representativo de ese país y está gestionado por la Papua New Guinea Rugby Football Union.

Ha participado en algunas ocasiones en la Serie Mundial y logró clasificar por primera vez a una edición de la Copa del Mundo en el 2018 a jugarse en San Francisco, Estados Unidos.

Participación en copas

Copa del Mundo 

 San Francisco 2018: 21° puesto

Juegos del Pacífico 

 Santa Rita 1999: 2º puesto 
 Suva 2003: 5º puesto 
 Apia 2007: 3º puesto 
 Numea 2011: 3º puesto 
 Puerto Moresby 2015: 4º puesto
 Apia 2019: no participó

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 12º puesto (12 pts)
 2000-01 al 2010-11: no participó
 Serie Mundial 11-12: 21..eɽ puesto (3 pts)
 Serie Mundial 12-13: no participó
 Serie Mundial 13-14: no participó
 Serie Mundial 14-15: 17.º puesto (1 pt)
 Serie Mundial 15-16: no participó
 Serie Mundial 16-17: 18.º puesto (2 pts)
 Serie Mundial 17-18: 17.º puesto (6 pts)

Challenger Series 
 Challenger Series 2020: 11° puesto
 Challenger Series 2022: 11° puesto

Oceania Sevens 

 Oceania Sevens 2008: 5º puesto
 Oceania Sevens 2009: 3º puesto
 Oceania Sevens 2010: 4º puesto
 Oceania Sevens 2011: 7º puesto
 Oceania Sevens 2012: 5º puesto
 Oceania Sevens 2013: 6º puesto
 Oceania Sevens 2014: 6º puesto
 Oceania Sevens 2015: 4º puesto
 Oceania Sevens 2016: 4º puesto
 Oceania Sevens 2017: 5º puesto
 Oceania Sevens 2018: 7º puesto
 Oceania Sevens 2019: 6º puesto

Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: 10º puesto
 Mánchester 2002: no participó
 Melbourne 2006: no participó
 Delhi 2010: 9º puesto
 Glasgow 2014: 11º puesto
 Gold Coast 2018: 9º puesto

Véase también 

 Papua New Guinea Rugby Football Union
 Selección de rugby de Papúa Nueva Guinea
 Selección femenina de rugby de Papúa Nueva Guinea
 Selección juvenil de rugby de Papúa Nueva Guinea
 Selección femenina de rugby 7 de Papúa Nueva Guinea

Referencias

Enlaces externos 
 

Seleccion de rugby 7
Papua Nueva Guinea
Rugby 7
Papua Nueva Guinea